Frédéric Manns – francescano, presbitero e biblista francese
 Jason Manns – cantautore statunitense
 Jesper Manns – calciatore svedese
 Kaylee Manns – pallavolista statunitense
 Patricio Manns – cantautore, poeta, scrittore, compositore e giornalista cileno